Demophon (, auch ) ist:

in der antiken Mythologie:
 Demophon von Athen, König von Athen und Sohn des Theseus
 Demophon von Eleusis, Sohn des Königs Keleos
 Demophon (Sohn des Hippomedon)
 Demophon (Gefährte des Aeneas), von Camilla (Tochter des Metabus) getötet (Vergil Aeneis 11.675)

der Name folgender Personen:
 Demophon (Goldschmied), antiker griechischer Silberschmied 
 Demophon (Sohn des Demon) 4. Jahrhundert v. Chr., Schwager des Demosthenes
 Demophon (Stratege), athenischer Stratege im Krieg gegen Agesilaos II. von Sparta 379/378 v. Chr. 

in der Astronomie:
 (4057) Demophon, ein Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner